Selvesi – abitanti di Selva (Sant'Angelo Romano)
Selvesi – abitanti di Selva Malvezzi
Selvesi – abitanti di Selve Marcone